Tscherkasskoje (russisch ) ist der Name folgender Dörfer und ländlicher Siedlungen in Russland:
 Tscherkasskoje (Belgorod), in der Oblast Belgorod
 Tscherkasskoje (Pensa), in der Oblast Pensa
 Tscherkasskoje (Saratow), in der Oblast Saratow
 Tscherkasskoje (Woronesch), in der Oblast Woronesch